Blind Spot ou Blindspot signifie « Angle mort » en anglais.

Culture

Films 
 Blind Spot est un film britannique réalisé par Peter Maxwell et sorti en 1958 ;
 Blind Spot est un téléfilm américain de Michael Toshiyuki Uno diffusé en 1993 aux États-Unis ; 
 Blind Spot, un film norvégien de 2018 réalisé par Tuva Novotny ;  
 Blind Spot, titre international donné à L'Angle mort, film français écrit et réalisé par Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic, sorti en 2019.

Série télévisée 

 Blindspot ou Blindspot : mémoire tatouée au Québec, est une série télévisée américaine en cent épisodes de 2015.